Hempin' Ain't Easy — третій студійний альбом американського репера B-Legit, виданий 9 листопада 1999 р. лейблами Koch Records та Sick Wid It Records. Платівка посіла 13-ту сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums та 21-ше місце чарту Independent Albums. Сингл з Hempin' Ain't Easy досяг 64-ї позиції хіт-параду Hot Rap Singles.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 1999
Альбоми B-Legit
Англомовні музичні альбоми